Beyond the Sea peut être : 

 Beyond the Sea : adaptation anglaise par Jack Lawrence de la chanson La Mer de Charles Trenet 
 Beyond the Sea : film réalisé et interprété par Kevin Spacey (2004)
 Beyond the Sea : album de Dark Moor (2005).
 Beyond the Sea, titre original de l'épisode Le Message (1994) de la première saison de la série télévisée X-Files''.